Friedensfahrer bezeichnet:

 Friedensfahrer (Film), deutschen Dokumentarfilm von Rainer Ackermann
 einen Zyklus der  Science-Fiction-Serie Perry Rhodan, siehe Perry Rhodan#Zyklenübersicht